Chabrowski, Habrowski:
 Stefan Jan Chabrowski (ur. 1937), artysta malarz
 Tadeusz Marcin Chabrowski (ur. 1934), polski poeta, duchowny katolicki

Habrowski 
 Stanisław Habrowski